Николо Барелла (; ) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Барелла является воспитанником футбольного клуба «Кальяри», который базируется в его родном городе. До 2014 года занимался в его академии, с сезона 2014/15 стал подтягиваться к основной команде. 4 мая 2015 года дебютировал в Серии А в поединке против «Пармы», выйдя на замену на 68-ой минуте вместо Диего Фариаса. Всего в дебютном сезоне провёл три матча, «Кальяри» при этом потеряла место в элите и опустилась на лигу ниже.

В первой половине сезона 2015/16 Барелла появился на поле в пяти встречах, после чего, в январе 2016 года, на вторую часть, был отдан в аренду в «Комо», где стал основным игроком. 16 января он дебютировал за новую команду в поединке против «Перуджи», а всего за сезон сыграл 16 встреч.

Летом 2016 года вернулся из аренды в «Кальяри».

13 июля 2019 года итальянский «Интернационале» объявил о подписании Николо Барелла на правах годичной аренды с последующим обязательным выкупом. Игрок связал карьеру с клубом пятилетним контрактом.

Карьера в сборной 
Является основным игроком юношеских сборных Италии различных возрастов. Принял участие в чемпионате Европы 2016 года среди юношей до 19 лет, где вместе со сборной дошёл до финала. На турнире появлялся на поле в трёх встречах.

Летом 2019 года Николо был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В третьем матче в группе против Бельгии он отличился голом на 44-й минуте и его команда победила 3:1.

Достижения 
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Интернационале»